Софья Станиславовна Березанская (род. 15 мая 1924, Каменец-Подольский) — советский и украинский археолог. Доктор исторических наук (1977).

Биография 
Родилась 15 мая 1924 года в г. Каменце-Подольском в благородной семье с глубокими интеллигентными традициями. В 1932 году отца – офицера, адъютанта генерала Брусилова – арестовали, а семью выслали в Астрахань. Сразу после завершения юной Софией школы начинается Великая Отечественная война. Семья оказывается в северном Казахстане.

Там начинается трудовая биография С. Березанской. Первой ее профессией становится профессия трактористки. Однако София нелегально уехала в Кзыл-Орду и поступила в Объединенный украинский университет.

При первой возможности, еще будучи студенткой, С.С. Березанская возвращается на Украину и переводится на обучение в Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко на исторический факультет, который заканчивает с отличием в 1948 году.

С 11 мая 1948 года работала в херсонском музее в должности старшего научного сотрудника. Осенью 1949 года София Станиславовна поступает в аспирантуру Института археологии АН Украины.

В 1953 году С.С. Березанская заканчивает аспирантуру. Вскоре защищает кандидатскую диссертацию на тему: "Памятники предскифского времени на Уманщине и их историческое значение", посвященную белогрудовской культуре. После этого зачисляется младшим научным сотрудником отдела первобытной археологии Института археологии АН УССР. С того времени научные интересы Софии Станиславовны уже связаны территориально преимущественно с регионами Лесостепи и Полесья, то есть с Северной Украиной.

С 1953 года работала в Институте археологии АН УССР (ныне Институт археологии НАН Украины): от 1966 года — старший научный сотрудник, в 1986-1997 годах — ведущий научный сотрудник.

Муж — Ю. М. Березанский (1925—2019), математик, специалист по функциональному анализу. Доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН Украины. Их дочь Наталия работала в Институте биохимии НАНУ.

Научная деятельность 
София Березанская исследовала историю население Северной Украины времен раннего, среднего и позднего бронзового века.

Провела около 40 археологических экспедиций, среди которых многолетние возле села Пустынка Черниговской области, в урочище Усово Озеро Донецкой области и села Гордеевка Винницкой области.

Обосновала концепцию культурного развития населения Северной Украины от северо-восточных вариантов трипольской культуры памятниками культуры шнуровой керамики к восточнотшинецкой и белогрудовской культурам (раннего железного века) и далее к раннеславянским образованиям.

Выделила культуру многоваликовой керамики и четыре ее варианта (восточный (донецкий), юго-западный, среднеднепровский и нижнеднепровский), а также  восточнотшинецкую и лебедовскую культуры.

Разработала методику выявления и полного раскрытия всех жилых построек на исследуемом памятнике.

Общий публикационный научный фонд С.С. Березанской составляют 5 монографий, 5 коллективных книг и около 110 статей. Одна из авторов коллективных монографий «Археология Украинской ССР» (Киев, 1971, том 1) и «Древняя история Украины. Первобытное общество» (Киев, 1977, том 1).

Труды 
 Бронзовий вік на Україні. — К., 1964.
 Средний период бронзового века в Северной Украине. — К., 1972.
 Пустынка. Поселение эпохи бронзы на Днепре. — К., 1974.
 Северная Украина в эпоху бронзы. — К., 1982.
 Культуры эпохи бронзы на территории Украины. — К., 1986 (в соавторстве).
 Усово Озеро. Поселение срубной культуры на Северном Донце. — К., 1990.
 Das Graberfeld von Hordeevka. — Berlin, 1998 (в соавторстве).

Премии 
 13 декабря 1977 — Государственная премия УССР в области науки и техники за монографию «Археология Украинской ССР» в трех томах, опубликованную в 1971—1975 годах . Вместе с Березанской лауреатами стали 9 учёных — Лазарь Славин, Василий Довженок, Юрий Захарук, Олимпиада Шапошникова, Михаил Кучера, Варвара Ильинская, Алексей Тереножкин, Дмитрий Телегин, Сергей Бибиков.

Примечания

Литература 
 Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 12 : Фітогормони — Ь. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1985. — С. 538—539.
 Отрощенко В. В. Березанська Софія Станіславівна // Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Координац. бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — Редкол. І. М. Дзюба (співголова) , А. І. Жуковський (співголова) (та ін.). — К. : [б. в.], 2003. — Т. 2 : Б — Біо. — 872 с. — 10 000 прим. — ISBN 966-02-2681-0. — С. 495.
 Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців XIX—XX ст.: Історіографія. Біобібліографія. Матеріали. — Кам'янець-Подільський, 1993. — С. 126—127.
 Шовкопляс І. Г. Археологи України. — К., 1968.
 До ювілею С. С. Березанської // Археологія. — 1994. — № 3.
 Мезенцева Г. Дослідники археології України. — Чернігів, 1997.

Ссылки 
 ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ ХЕРСОНЩИНЫ

Музейные работники СССР
Женщины-археологи
Археологи СССР
Археологи Украины